CAHL je lahko:
Canadian Amateur Hockey League (1898 – 1905)
Canadian-American Hockey League (1926 – 1936)